Jean-Pierre Carla est un homme politique français né le  à Cahors (Lot) et décédé le  à Toulouse (Haute-Garonne).

Notaire à Cahors, il est maire à la fin de la Monarchie de Juillet et conseiller général. Il est député du Lot de 1848 à 1849, siégeant avec les républicains modérés.

Sources 
 

Député du Lot
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Maire du Lot
Conseiller général du Lot
Naissance en avril 1803
Naissance à Cahors
Décès en mars 1865
Décès à Toulouse
Décès à 61 ans